El Soneto 18 es uno de los más conocidos de los 154 sonetos escritos por el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. Parte de la secuencia dedica al Fair Youth (que comprende los sonetos 1-126 en la numeración aceptada derivada de la primera edición en 1609), es el primero del ciclo después de la secuencia de apertura denonominada como sonetos de la procreación.

Traducción
¿Podría yo al estío compararte?
Es mayor tu belleza y tu templanza.
Viento intenso flores de mayo bate
y el verano se acaba sin tardanza
El ojo celeste o con fulgor brilla
o su dorada luz se desvanece;
y lo bello en su belleza declina,
por natura o azar desaparece.
Jamás morirá tu verano eterno,
ni tu belleza te ha de abandonar,
ni Muerte gala hará de ti en su seno,
pues en mis versos has de perdurar:
Mientras haya un hombre u ojos que vean,
vivirán mis versos que te recrean.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Enlaces externos 

Publicaciones Didácticas - El tiempo en Shakespeare a través del soneto XVIII
 Poesía de William Shakespeare. Editor: Ramón García González. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003.

Sonetos de William Shakespeare